Hagküppel ist der Name von Bergen in der Rhön, Bayern:

 Hagküppel (Oberweißenbrunn), 693,0 m, in der Kreuzberg-Gruppe bei Oberweißenbrunn (Bischofsheim in der Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld
 Hagküppel (Rupboden), 548 m, in der Brückenauer Kuppenrhön bei Rupboden (Zeitlofs), Landkreis Bad Kissingen